Lektyr kan syfta på:

Lektyr – avsett att läsas, såsom böcker, tidskrift och tidningar
Lektyr (herrtidning) – en svensk herrtidning med pornografiskt innehåll